Aníbal Hernán Chalá Ayoví – calciatore ecuadoriano, difensore
 Jaime Ayoví – calciatore ecuadoriano, attaccante
 José Ayoví – calciatore ecuadoriano, ala
 Marlon Ayoví – ex calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Walter Ayoví – ex calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Wilter Ayoví – calciatore ecuadoriano, attaccante